Военно-морские силы Новой Зеландии, официальное название Королевский флот Новой Зеландии (, ) — один из трёх видов войск в составе Вооружённых сил Новой Зеландии. В настоящее время состоит из двенадцати кораблей и судов и пяти вертолётов.

Историческая справка 
До 1941 года флота в современном понимании у Новой Зеландии не существовало. Первоначально безопасность осуществлял британский Королевский флот, но в 1846 году поселенцы купили свой первый сторожевой катер. Позже появилась так называемая флотилия Уаикато, просуществовавшая с 1860 по 1865 годы.

В 1884 году правительство приобрело четыре новых миноносных катера, а с 1887 года правительство Новой Зеландии финансировало постройку австралийских вспомогательных судов.

В 1909 году Новая Зеландия профинансировала постройку линейного крейсера HMS New Zealand, который служил в составе Британского Королевского флота и участвовал в Ютландском сражении.

По Морскому Закону об обороне 1913 года официально учреждены Военно-морские силы Новой Зеландии в составе королевского военно-морского флота Британской империи, а старый крейсер HMS Philomel стал первым кораблём нового подразделения. С 1921 года эти силы включали в себя два крейсера и тральщик, получив название «Новозеландский дивизион королевского флота»,.

Когда Британия вступила в войну против Германии в 1939 году, Новая Зеландия сразу же тоже объявила войну. В знак признания этого Новозеландский дивизион, который включал в себя 2 крейсера и 2 шлюпа и был достаточно независимым, получил название Королевские новозеландские военно-морские силы (, RNZN).

Современное состояние 
На сегодняшний день ВМС Новой Зеландии являются вторыми по боеспособности после Австралийского флота в южнотихоокенском регионе.

Корабельный состав

Морская авиация

Префикс кораблей и судов 
HMNZS — His/Her Majesty’s New Zealand Ship (рус. Его/Её Величества корабль Новой Зеландии).

Галерея

Примечания

Источники 
 Royal New Zealand Navy homepage
 The New Zealand Defence Force Website
 Royal New Zealand Naval Association website
 Униформа и знаки различия Королевского флота Новой Зеландии 
 The Royal New Zealand Navy in WWII, Official History (online), by S D Waters
 The First New Zealand Navy in the Maori Wars (Appendix to WWII History above)
 Ministry of Defence (official website)
 Naval Institute Guide to Combat Fleets of the World: Their Ships, Aircraft, and Systems, 2007

Военно-морские силы Новой Зеландии